De 3de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door Feyenoord in de finale tegen het Engelse Tottenham Hotspur.

Eerste ronde

Tweede ronde

1/8 Finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Schema vanaf de achtste finale

Trivia
 Voorafgaand aan het seizoen 1973/74 speelde Feyenoord in de Intertoto Cup. Feyenoord won zijn poule en is daarmee de enige club die na het winnen van een Intertoto Cup poule de UEFA Cup wist te winnen.

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1973/74